«Cristelo» - o «Cristelos» - puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Portugal 
Cristelo
 Cristelo, freguesia del municipio de Barcelos.
 Cristelo, freguesia del municipio de Caminha.
 Cristelo, freguesia del municipio de Paredes.
 Cristelo, freguesia del municipio de Paredes de Coura.
 Cristelo Covo, freguesia del municipio de Valença.
Cristelos
 Cristelos, freguesia del municipio de Lousada.